Игорь Борисович Солда́тов (1923—1998) — доктор медицинских наук, профессор, академик Академии медицинских наук СССР (1978). Герой Социалистического Труда (1990).

Тридцать семь лет Игорь Борисович руководил кафедрой оториноларингологии и клиникой болезней уха, носа и горла Самарского государственного медицинского института (ныне университета).

Биография 
Родился 20 марта 1923 года в крымском городе Симферополе в семье медиков.

В 1940 году, выдержав конкурс 72 человека на место, Солдатов поступил в Военно-морскую медицинскую академию в Ленинграде.

Игорь Борисович участвовал в Великой Отечественной войне, был командиром пулеметного взвода морской пехоты на Ленинградском фронте, совершал переход через Ладожское озеро по Дороге жизни, воевал в действующей Каспийской дивизии на канонерской лодке фельдшером-стажером.

После блестящего окончания академии — адъюнктура, защита кандидатской, а затем докторской диссертации, служба в Военно-медицинской академии. 

Приехал по приглашению руководства Медицинского института в Куйбышев из Ленинграда уже будучи доктором медицинских наук, в звании подполковника. За плечами было двадцать лет военно-морской службы. 

В возрасте тридцати восьми лет был избран по конкурсу на заведование кафедрой и клиникой. Назначен главным оториноларингологом Куйбышевской области, занимал эту должность 36 лет. Принимал непосредственное участие в организации и проведении в Куйбышеве II Всероссийского съезда оториноларингологов (1967), I Всесоюзной конференции по детской оториноларингологии (1979), создании Межобластного центра по слуховосстанавливающим операциям, Всероссийской школы передового опыта по организации оториноларингологической помощи детям.

И. Б. Солдатовым подготовлено 75 докторов и кандидатов медицинских наук, им и его учениками опубликовано около 1500 научных трудов, издано пятнадцать монографий, пять монотематических сборников, более сорока методических писем, рекомендаций и указаний.

Умер 25 марта 1998 года. Похоронен в Самаре на кладбище «Рубёжное».

Награды 
 Герой Социалистического Труда — Указом № 351 Президента СССР Михаила Сергеевич Горбачёва «О присвоении звания Героя Социалистического Труда тов. Солдатову И. Б.» от 9 июля 1990 года «за значительный вклад в развитие медицинской науки и подготовку высококвалифицированных специалистов».
 Награждён двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, многими медалями.
 Почётный гражданин Самары (1993).
Биография и портрет И.Б. Солдатова напечатаны научным департаментом Международного биографического центра в Кембридже (1996) и Американским биографическим институтом в Северной Каролине (1997), в ведущих мировых биографических справочниках «500 выдающихся людей планеты»

Примечания

Ссылки 
 
 Академик И. Б. Солдатов продолжает жить в памяти и делах учеников, друзей, единомышленников
 Самарцы — Герои Социалистического Труда
 История — Научно-клинический центр оториноларингологии
 Воспоминания об учителе
 СОЛДАТОВ Игорь Борисович // Большая медицинская энциклопедия, 3-е издание

Отоларингологи СССР
Отоларингологи России
Моряки Великой Отечественной войны
Сотрудники Военно-медицинской академии
Почётные граждане Самары
Академики АМН СССР
Академики РАМН
Делегаты XXIV съезда КПСС
Похороненные на Рубёжном кладбище